Lossen ist der Name folgender Ortschaften:

 Lossen (Göhren), Ortsteil der Gemeinde Göhren im Landkreis Altenburger Land in Thüringen
 Lossen (Nossen), Ortsteil der Stadt Nossen im Landkreis Meißen in Sachsen
 Lossen, Kreis Brieg in Schlesien, heute Łosiów in der Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Lossen, Landkreis Trebnitz in Schlesien, heute Łosina, Polen

Lossen ist der Familienname folgender Personen:
 Anselm Lossen (1758–1821), Hüttenherr
 Heinz Lossen (1893–1967), deutscher Radiologe, Lehrbuchherausgeber und Professor
 Joseph Lossen (1795–1866), Hüttenherr
 Karl Lossen (1793–1861), Eisenindustrieller und Landtagsabgeordneter
 Karl August Lossen (1841–1893), deutscher Geologe
 Lina Lossen (1878–1959), deutsche Schauspielerin
 Max Lossen (1842–1898), deutscher Historiker
 Oskar Lossen (1887–1963), Inspekteur der Sonderpolizei in Münster und SS-Führer
 Wilhelm Lossen (1838–1906), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Lossen-Abbau (auch: Lossen-Reaktion, Lossen-Umlagerung), chemische Reaktion